Jacques Truilhier (1772–1852), officier français du Premier Empire 
 Hilarion Truilhier (1779–1812), officier français